Andreï Vladimirovitch Tarassenko - en russe :  et en anglais  - (né le  à Novossibirsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1984, il commence sa carrière au Sibir Novossibirsk en championnat d'URSS. En 1989, il rejoint le Lokomotiv Iaroslavl. Il a également porté les couleurs du Lada Togliatti et du Torpedo Nijni Novgorod. Il met un terme à sa carrière en 2006 après trois saisons au Kazakhmys Karaganda.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Russie. Il a participé aux jeux olympiques de 1994.

Carrière d'entraîneur 
D'abord entraîneur adjoint du Sibir Novossibirsk dans la KHL, il est nommé entraîneur en chef lors du départ de Vladimir Semionov. Son fils Vladimir Tarassenko joue dans l'équipe. En , il est démis de ses fonctions.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 1998 : termine meilleur pointeur.

Vyschaïa Liga
 2005 : termine meilleur pointeur de la poule est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1984-1985|| Sibir Novossibirsk|| URSS|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1985-1986|| Sibir Novossibirsk|| Vyschaïa Liga|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1986-1987|| Sibir Novossibirsk||Vyschaïa Liga|| 33|| 4|| 5|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988|| Sibir Novossibirsk||Vyschaïa Liga|| || 37|| || || || || || || ||
|-
| 1988-1989|| Sibir Novossibirsk|| URSS || 71|| 36|| 17|| 53|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| Torpedo Iaroslavl|| URSS || 46|| 12|| 4|| 16|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991|| Torpedo Iaroslavl|| URSS|| 45|| 14|| 18|| 32|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga || 7|| 2|| 5|| 7|| 2|| || || || ||
|-
| 1992-1993|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 30|| 11|| 8|| 19|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 44|| 26|| 31|| 57|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 50|| 17|| 37|| 54|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 52|| 14|| 27|| 41|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Lada Togliatti|| Superliga|| 25|| 9|| 23|| 32|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Lada Togliatti|| Superliga|| 46|| 19|| 41|| 60|| 16||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Lada Togliatti|| Superliga|| 22|| 4|| 13|| 17|| 14|| 7|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
| 1999-2000|| Lada Togliatti|| Superliga|| 36|| 6|| 14|| 20|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Lada Togliatti|| Superliga|| 29|| 0|| 8|| 8|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 46|| 10|| 12|| 22|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2003-2004|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Torpedo Nijni Novgorod|| Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Kazakhmys Karaganda||Vyschaïa Liga|| 6|| 3|| 3|| 6|| 3||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Kazakhmys Karaganda|| Kazakhstan || 22|| 9|| 25|| 34|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Kazakhmys Karaganda||Vyschaïa Liga|| 6|| 3|| 3|| 6|| 3|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Kazakhmys Karaganda||Vyschaïa Liga|| 50|| 23|| 33|| 56|| 44||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Kazakhmys Karaganda|| Kazakhstan || 17|| 7|| 14|| 21|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 1994 || Russie ||align="left"| Jeux olympiques ||8||2||0||2|| 0|| -4|| align="left"|Quatrième place
|-
| 1995 || Russie || align="left"| Championnat du monde ||6||1||3||4|| 2|| || align="left"|Cinquième place

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Novossibirsk
Naissance en septembre 1968
Joueur international russe de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Attaquant de hockey sur glace